Horde puede estar haciendo referencia a:

 Horde, software para el desarrollo de aplicaciones colaborativas.
 Horde, banda de black metal.